Molekulska formula -{C18H21N3O}- se može odnositi na:

 Dibenzepin
 Dimetilisergamid
 LAE-32